Королева Гвендолен () — согласно исследованиям Джеффри Монмутского третья легендарная правительница Британии, дочь легендарного воина Корина из Корнуолла, жена второго легендарного короля Британии Локрина.

В браке с Локрином Гвендолен родила сына Мадана, которого Локрин отослал к его деду Корину в Корнуолл. Дождавшись смерти Корина, Локрин покинул Гвендолен и провозгласил королевой Эстрильду, которую много лет тайно любил. Королева Гвендолина набрала в Корнуолле армию и выступила против Локрина. Во время битвы возле реки Стур Локрин был убит.

После этого Гвендолен заняла трон и правила королевством. Она приказала убить Эстрильду и её дочь Габрену. После пятнадцати лет правления Гвендолен отдала трон своему сыну Мадану.

Родословная

Литература 
 Geoffrey of Monmouth, The History of the Kings of Britain, translated by Lewis Thorpe, Penguin, 1966

Легендарные короли Британии
Вымышленные участницы войн
Вымышленные разведённые королевы